Дограшвили — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Дограшвили, Владимир Самсонович (1903 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Дограшвили, Леван Ерминиевич (1912 — ?) — Герой Социалистического Труда.